Аламедилья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 90 км². Население — 699 человек (на 2010 год). Расстояние — 76 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Guía de Granada: Alamedilla 
 Más de Alamedilla
 Microweb turística de Alamedilla realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Alamedilla en la web oficial del Consorcio de los Montes Orientales
 Wikanda

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады